Halingen bezeichnet

 Halingen (Menden), ein Ortsteil der Stadt Menden (Sauerland), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Halingen TG, eine Ortschaft in der Gemeinde Matzingen, Kanton Thurgau, Schweiz